|-
| 186301 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186302 - || || 14 de febrer de 2002 || Needville || Needville
|-
| 186303 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186304 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186305 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186306 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186307 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186308 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186309 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186310 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186311 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186312 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186313 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186314 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186315 - || || 10 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186316 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186317 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186318 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186319 - || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186320 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186321 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186322 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186323 - || || 21 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186324 - || || 21 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186325 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186326 - || || 22 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186327 - || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186328 - || || 19 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186329 - || || 21 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186330 - || || 6 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186331 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186332 - || || 10 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186333 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186334 - || || 9 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186335 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186336 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186337 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186338 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186339 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186340 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186341 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186342 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186343 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186344 - || || 6 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186345 - || || 9 de març de 2002 || Catalina || CSS
|-
| 186346 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186347 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186348 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186349 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186350 - || || 6 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186351 - || || 20 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 186352 - || || 16 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186353 - || || 18 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186354 - || || 19 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186355 - || || 20 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186356 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186357 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186358 - || || 4 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186359 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186360 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186361 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186362 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186363 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186364 - || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186365 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186366 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186367 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186368 - || || 11 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186369 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186370 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186371 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186372 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186373 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186374 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186375 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186376 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186377 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186378 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186379 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186380 - || || 17 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186381 - || || 17 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186382 - || || 5 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186383 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186384 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186385 - || || 13 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186386 - || || 14 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186387 - || || 14 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186388 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186389 - || || 4 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186390 - || || 4 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186391 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186392 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186393 - || || 14 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186394 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186395 - || || 5 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186396 - || || 23 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186397 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186398 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186399 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186400 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6